Duncan je moško osebno ime:

 Duncan I. Škotski
 Duncan II. Škotski (1060 - 1094)

Moška osebna imena